АТ — аббревиатура, которая может означать:

 Автомобильный транспорт
 Амплитудная телеграфия (радиосвязь)
 Антитела
 Артиллерийский танк
 Аутогенная тренировка
 Тетраоксид диазота